Dekoa är en ort i Centralafrikanska republiken. Den ligger i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Bangui. Dekoa ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Dekoa är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Dekoa. Runt Dekoa är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Det finns inga andra samhällen i närheten.

I omgivningarna runt Dekoa växer huvudsakligen savannskog.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är februari, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juni, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Préfecture de la Kémo